Фонсека () — розповсюджене португальське та іспанське прізвище, також популярне в країнах Латинської Америки. 

Відомі носії:
 Гарольд Фонсека (*1993) — гондураський футболіст. 
 Грегоріо Фонсека (1965) — іспанський футболіст.
 Даніель Фонсека (*1969) — уругвайський футболіст, нападник.
 Деограсіас Фонсека Еспіноса (* 1908 — † 2006) — член військової хунти Колумбії.
 Мануел Деодору да Фонсека (* 1827 — † 1892) — бразильський військовий та політичний діяч, перший президент Бразилії.
 Денні Фонсека (*1979) — костариканський футболіст.
 Ермес Ернесту да Фонсека (* 1824 — † 1891) — бразильський військовий та політичний діяч, губернатор штатів Баїя та Мату-Гросу.
 Ермес Родрігес да Фонсека (* 1855 — † 1923) — бразильський військовий та політичний діяч, восьмий президент Бразилії.
 Паулу Фонсека (*1973) — португальський футболіст і футбольний тренер. 
 Полідору да Фонсека Кінтанілья Жордан (* 1792 — † 1879) — бразильський військовик та міністр.
 Фернанду Фонсека (*1997) — португальський футболіст.

Див. також 
 Фонсека (затока)

Португальські прізвища
Іспанські прізвища